Ян Яло́ха (; 18 июля 1957, Гольковице, гмина Величка, Величский повят, Малопольское воеводство, Польская Народная Республика) — польский футболист, правый крайний защитник. Выступал за сборную Польши. Бронзовый призёр чемпионата мира 1982 года.

Карьера

Клубная 
Ян Ялоха начал свою карьеру в 17-летнем возрасте в краковской «Висле». В 1978 году стал чемпионом Польши. Это достижение так и осталось единственным в его карьере. За «Вислу» Ялоха выступал до 1986 года, когда команда уже опустилась во вторую лигу, за это время он сыграл 214 матчей в высшей лиге и забил в них 19 голов. После «Вислы» Ялоха продолжил выступления в различных клубах Германии, наилучшим из которых был клуб «Байройт» выступавший тогда во второй Бундеслиге.

В сборной 
В сборной Польши Ян Ялоха дебютировал 2 мая 1981 года в отборочном матче чемпионата мира 1982 года со сборной ГДР, завершившимся победой поляков со счётом 1:0. Уже в следующем году Ялоха отправился на чемпионат мира, он начал турнир как основной игрок, но в третьем матче группового этапа с перуанцами получил травму и выбыл до конца турнира. На том чемпионате поляки завоевали бронзовые медали, обыграв в матче за третье место сборную Франции со счётом 3:2. Своё последнее выступление за сборную Ялоха провёл 4 сентября 1985 года в товарищеском матче со сборной Чехословакии, тот матч завершился поражением поляков со счётом 1:3. Всего же за сборную Ян Ялоха сыграл 28 матчей и забил 1 гол.

Достижения

Командные 
  Сборная Польши
 Бронзовый призёр чемпионата мира: 1982
 Обладатель Кубка Неру: 1984

  «Висла» (Краков)
 Чемпион Польши: 1978
 Серебряный призёр чемпионата Польши: 1981
 Бронзовый призёр чемпионата Польши: 1976
 Финалист Кубка Польши (2): 1979, 1984

Личная жизнь 
Проживает в Трире с женой Барбарой, дочерью Доминикой и внучкой Амелией, выступает в соревнованиях среди ветеранов.

Клубная статистика

Статистика в сборной 

Итого: 28 матчей / 1 гол; 13 побед, 7 ничьих, 8 поражений.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль игрока на worldfootball.net
 Статистика матчей за сборную Польши на сайте eu-football.info 
 
 
 Статистика выступлений в чемпионате Германии на сайте fussballdaten.de 
 
 Профиль игрока на footballdatabase.eu
 Złota Wisła '78. Gdzie są chłopcy z tamtych lat? 
 Jan Jałocha - Historia Wisły 

Футболисты Польши
Игроки сборной Польши по футболу
Игроки ФК «Висла» Краков
Игроки ФК «Аугсбург»
Игроки ФК «Байройт»
Игроки ФК «Айнтрахт» Трир